Il doppio del torneo di tennis Ciutat de Barcelona 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Luis Lobo e Javier Sánchez con Nicolás Lapentti e Fabrice Santoro non hanno disputato la finale.

Teste di serie 

 Luis Lobo /  Javier Sánchez (finale)
Assente

 Donald Johnson /  Francisco Montana (quarti di finale)
 Cristian Brandi /  Emilio Sánchez (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ciutat de Barcelona 1996